
Termin MON ili Mon ima više značenja:

 Berzna oznaka za Monsanto
 Mon (ostrvo), ostrvo u Danskoj
 Mon (država)
 Mon (narod)